Löss, een eolische afzetting van silt
Loss (film), een film van Maris Martinsons uit 2008 
Joe Loss (1909-1990), oprichter van The Joe Loss Orchestra
Loss (Mull Historical Society), een studioalbum uit 2001
Loss (Bass Communion), een studioalbum uit 2006
Loss (stripfiguur), een stripfiguur
Lord Loss, de Demon Lord van Darren Shans boekenreeks The Demonata
"LOSE" or "L.O.S.E", de afkorting van de The League of Super Evil